Хабнарфьордюр:
 Хабнарфьордюр — портовый город на юго-западном побережье Исландии.
 «Хабнарфьордюр» — исландский футбольный клуб из города Хабнарфьордюр. Самый успешный клуб Исландии 2000-х годов.